Кук:
 Кук (Cook, Cooke) — английская фамилия.
 Кук (קוק) — еврейская фамилия.
 Кук — топонимы английского, русского, украинского, коми и др. происхождения.

Фамилия

А 
 Кук, Авраам Ицхак (1865—1935) — раввин, создатель религиозного сионизма.
 Кук, Александр Иванович (1886—1932) — командарм Красной Армии, краснознамёнец.
 Кук, Аннализ (род. 1984) — американская биатлонистка.
 Кук, Артур Бернард (1868—1952) — британский классицист, археолог и историк религии.

Б 
 Кук, Баден (род. 1978) — австралийский трековый и шоссейный велогонщик.
 Кук, Барбара (1927—2017) — американская певица.
 
 Кук, Билл (1895—1986) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнди в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»
 Кук, Билли (1928—1952) — американский серийный убийца.

В

Г 
 Кук, Гарольд (1895—1966) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Кук, Генри:
  (1788—1868) — ирландский пресвитерианский священник.
  (1893—1917) — английский футболист, выступавший за клуб «Мидлсбро».
 Кук, Генри Дэвид (1825—1881) — американский финансист и политик, 1-й губернатор округа Колумбия (1871—1873).
 Кук, Глен (род. 1944) — американский писатель-фантаст.
 Кук, Говард (1915—2014) — ямайский политик.

Д 
 Кук, Дарвин (1962—2016) — канадский художник и писатель.
 Кук, Дастин (род. 1989) — канадский горнолыжник, призёр чемпионата мира 2015 года.
 Кук, Дейн (род. 1972) — американский актёр.
 Кук, Декуан (род. 1987) — американский баскетболист.
 Кук, Деннис (род. 1962) — американский бейсболист и тренер.
 Кук, Джей (1821—1905) — американский финансист.
 Кук, Джейми (род. 1985) — британский рок-музыкант, гитарист британской инди-рок группы Arctic Monkeys.
 Кук, Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель.
 Кук, Джеймс (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Кук, Джек Кент (1912—1997) — канадский предприниматель.
 Кук, Джозеф (1860—1947) — австралийский политик, шестой премьер-министр Австралии.
 
 Кук, Джонатан (род. 1990) — конькобежец из США, чемпион мира в командной гонке.
 
 Кук, Джосайя Парсонс (1827—1894) — американский химик.
 Кук, Дороти Джоанна (более известна как Джоанна Мур; 1934—1997) — американская актриса кино и телевидения.
 Дональд Кук (1934—1967) — американский военнослужащий.
 Кук, Дэвид (род. 1982) — американский рок-певец.
 Кук, Дэвид Чарльз (1946—2021) — британский мастер карате, автор книги «Сила карате».

И 
 Кук, Иан (род. 1952) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года.

К 
 Кук, Карен (род. 1946) — американский социолог.
 Кук, Квентин Лео (род. 1963) — британский музыкант, больше известен как Норман Кук и Fatboy Slim.
 Кук, Кейт (род. 1959) — американский мастер боевых искусств, актёр и каскадёр.
 Кук, Кристиан (род. 1987) — английский актёр.
 Кук, Кристина (1887—2002) — австралийская супердолгожительница. Является старейшим жителем Австралии в истории.
 Кук, Кристина (род. 1979) — астронавт НАСА.
 Кук, Куинн (род. 1993) — американский баскетболист.

Л 
 Кук, Льюис (род. 1997) — английский футболист.
 Кук, Людо (1955—1985) — бельгийский футболист.

М 
 Кук, Майкен (1545—1578) — жена Питера Брейгеля Старшего.
 Кук, Монте (род. 1968) — разработчик настольных ролевых игр и писатель.
 Кук, Мордехай (1825—1914) — английский ботаник и миколог.
 Кук, Мэтт (1978) — канадский хоккеист, нападающий.

Н 
 Кук, Натали (род. 1975) — австралийская пляжная волейболистка, участница пяти летних Олимпийских игр.
 Кук, Николь (род. 1983) — валлийская профессиональная шоссейная велогонщица.

О 
 Кук, Оливия (род. 1993) — английская актриса.
 Кук, Омар (род. 1982) — американский и черногорский баскетболист.

П 
 Кук, Питер (1936) — британский архитектор, основатель авангардистской группы «Аркигрэм».
 Кук, Питер Эдвард (1937—1995) — британский актёр.
 Кук, Пол (1956) — британский панк-музыкант, барабанщик группы Sex Pistols.

Р 
 Кук, Райан (род. 1990) — американский баскетболист.
 Кук, Расселл Эймс (1897—1955) — американский дирижёр и педагог.
 Кук, Роберт Картер (1898—1991) — американский генетик и демограф.
 Кук, Робин (род. 1940) — американский врач и писатель.
 Кук, Робин (1946—2005) — британский политик.
 Кук, Рэйчел Ли (род. 1979) — американская киноактриса.

С 
 Кук, Синтия (1919—2016) — британская медсестра, работавшая во время Второй мировой войны в службе медицинских сестёр ВМС Великобритании имени королевы Александры.
 Кук, Стив (род. 1969) — английский футбольный тренер.
 Кук, Стив (род. 1991) — английский футболист.
 Кук, Стивен Артур (род. 1939) — американский математик.
 Кук, Стэйси (род. 1984) — американская горнолыжница.
 Кук, Сэм (1931—1964) — американский автор-исполнитель.

Т 
 Кук, Теренс Джеймс (1921—1983) — американский кардинал и архиепископ.
 Кук, Терри (1947—2014) — канадский учёный-архивовед.
 Кук, Тим (род. 1960) — руководитель компании Apple.

Ф 
 Кук, Филип Пендлтон (1816—1850) — американский поэт.
 Кук, Флоренс (1856—1904) — британский медиум.
 Кук, Фред (1903—1988) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
 Кук, Фредерик (1865—1940) — американский путешественник.

Х 
 Кук, Холли — фигуристка из США, бронзовый призёр чемпионата мира 1990 года.
 Кук, Холли (род. 1987) — британская певица и клавишница.
 Кук, Хуан Исаак (1895—1957) — министр иностранных дел Аргентины в 1945—1946 году.

Ц 
 Кук, Цви Иехуда (1890—1982) — раввин, сын Авраама Ицхака Кука, один из главных идеологов религиозного сионизма во второй половине XX века.

Ч 
 Кук, Чарли (род. 1942) — шотландский футболист.

Ш 
 Кук, Шербёрн (1896—1974) — американский антрополог-индеанист.

Э 
 
 Кук, Эй Джей (род. 1978) — канадская актриса кино и телевидения.
 Кук, Элвуд (1913—2004) — американский теннисист и теннисный тренер, победитель турниров Большого шлема.
 Кук, Элджин (род. 1993) — американский баскетболист.
 Кук, Элла Долорес (более известна под псевдонимом Мэри Синклер; 1922—2000) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Кук, Элиза (1818—1889) — английская поэтесса.
 Кук, Элис (1955) — канадская и американская фигуристка.
 Кук, Элиша (1903—1995) — американский актёр.
 Кук, Эллисон (род. 1972) — австралийская баскетболистка.
 Кук, Эмма (1848—1929) — американская лучница, трёхкратная серебряная призёрка летних Олимпийских игр 1904.
 Кук, Эмори (1913—2002) — американский звукоинженер и изобретатель.
 Кук, Эрик Эдгар (1931—1964) — австралийский серийный убийца.

Составные фамилии 
 Кук ван Альст, Питер (1502—1550) — фламандский художник, архитектор, скульптор, гравер, писатель и иллюстратор.
 Смоллвуд-Кук, Кэти (род. 1960) — британская бегунья на короткие дистанции.

Топоним 
 Кук — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Кук — деревня в Солецком районе Новгородской области России.
 Кук — гора в Украинских Карпатах.
 Кук — река, впадающая в залив Ботани.
 Кук — районы местного самоуправления Квинсленда, Австралия.

Составные топонимы 
 Боботов-Кук — вершина горного массива Дурмитор в Динарском нагорье.
 Кук-Ю-Вож — река в Республике Коми Российской Федерации.
 Маунт-Кук — национальный парк в Новой Зеландии.

Прочее 
 Кук — лунный кратер.
 Кук или тхан — корейский суп с прозрачным бульоном.
 Кук — один из египетских богов.

См. также 
 Кук-Караук
 Кука
 Кок (значения)
 Гук
'''